A ligamentum cricothryoideus lateralis egy apró szalag a gyűrűporc (cartilago cricoidea) és a légcső (trachea) első gyűrűje között. Kettő van belőle.

Külső hivatkozások

 Interactive Head and Neck

A gége szalagjai